Ре́йдово — село на острове Итуруп, расположенное в 12 км от Курильска, на берегу Охотского моря. Согласно административно-территориальному делению России, село расположено в Курильском городском округе Сахалинской области России.

До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Хоккайдо и называлось . После присоединения Курильских островов к СССР село получило современное название (предлагался также вариант Удобное).

Население 

По переписи 2002 года, население — 1031 человек (541 мужчина, 490 женщин). Преобладающая национальность — русские (84 %).

Примечания 

Населённые пункты Курильского городского округа